Uefacupen 1988/1989 vanns av Napoli från Italien efter finalseger mot Stuttgart från det dåvarande Västtyskland.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Europacupen 1988/1989
 Europeiska cupvinnarcupen 1988/1989

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1988/1989
Fotbollssäsongen 1988/1989
1988 i Europa
1989 i Europa